Лібра (значення)

 Лібра — давня міра ваги;
 Лібра — криптовалюта Facebook;
 Лібра — зодіакальне сузір'я «Терези»
 ЛІБРА — назва колишньої партії в Хорватії